Ráček oder Racek ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Racek (1911–1975), österreichischer Musikwissenschaftler, Bibliothekar und Komponist
 Irena Ráček (* 1948), österreichische Malerin slowakischer Abstammung, Illustratorin, Kinderbuchautorin, Kunstpädagogin und Kuratorin von Kunst- und Kulturprojekten
 Milan Ráček (* 1943), tschechisch-österreichischer Museologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Raczek
 Razek
 Ratzek